Nisís Panayía kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Panagiá (ö i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Nisída Panagía (ö i Grekland, Östra Makedonien och Thrakien), 

Robotskapade Greklandförgreningar